Сарос 119 повторюється кожні 18 років 11 днів та містить 71 затемнення. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 15 травня 850 року і досягла стадії повних затемнень, яких було лише два, 9 серпня 994 року. Гібридне затемнення трапилось в цій серії лише раз — 31 серпня 1030 року. Стадія кільцеподібних затемнень тривала від 10 вересня 1048 до 18 березня 1950 року. Серія закінчиться частковим затемненням 24 червня 2112 року. Найдовша тривалість повного затемнення була 32 секунди 20 серпня 1012 року.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 119 на сайті НАСА

Сарос